Александр Васильевич Баулин (1848—1911) — член Государственного совета Российской империи, действительный статский советник.

Происходил из дворянского рода Баулиных. Окончил в 1867 году с золотой медалью Нижегородский Александровский дворянский институт; затем — физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

С 1874 по 1889 годы был преподавателем математики инспектором и ректором в Нижегородской духовной семинарии. С 1875 года неоднократно избирался гласным Нижегородской городской думы. Активно участвовал в городском самоуправлении в качестве члена разных комиссий: по устройству Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896), оказанию помощи населению по случаю неурожая (1892), устройству электроосвещения, ремонту водопровода, управлению нижегородским художественным и историческим музеем; был председателем комитета Общественной библиотеки.

В 1889 году был избран директором Нижегородского Купеческого банка, в следующем году стал председателем Правления этого банка. В 1906 году был избран членом Государственного совета как председатель Нижегородского биржевого комитета.

Похоронен в Нижегородском Крестовоздвиженском монастыре

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка

Выпускники Нижегородского дворянского института
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Члены Государственного совета Российской империи
Банкиры Российской империи
Действительные статские советники